Alvear, cognom.
 Biografia:
 la família Alvear;
 Diego de Alvear y Escalera, industrial vitivinícola espanyol del segle XVIII, fundador dels cellers Alvear de Montilla (Còrdova, Espanya).
 Diego de Alvear y Ponce de León (1749-1830), militar espanyol.
 Carlos María de Alvear (1789-1852), director suprem de l'Argentina.
 Emilio de Alvear (1817-1882), advocat i polític argentí, fill de Carlos María de Alvear.
 Torcuato de Alvear (1822-1890), primer intendent de Buenos Aires.
 Marcelo Torcuato de Alvear (1868-1942), president de l'Argentina, fill de Torcuato de Alvear.
 Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina (1869-1959), empresari vitivinícola espanyol.
 Geografia:
 Província de la Pampa
 Intendente Alvear, localitat
 Província de Santa Fe
 Diego de Alvear, localitat en el departament General López.
 Alvear, localitat en el departament Rosario.
 Alvear, barri a la ciutat de Rosario.
 Província de Corrientes
 Alvear (Corrientes), ciutat de Corrientes, capital del departament de General Alvear
Pàgines de desambiguació